Sundown může znamenat:

v hudbě
 Sundown (hudební skupina) – švédská gothic metalová kapela
 Sundown (album, Cemetary) – album švédské kapely Cemetary
 Sundown (album, Rank and File) – album kapely Rank and File
 Sundown (album, Richard Marx) – album Richarda Marxe
 Sundown (album, S Club 8) – album kapely S Club 8